Volgatitan — рід динозаврів-завропод з клади Lithostrotia, чиї скам'яніші рештки були знайдені в районі поселення Сланцевий Рудник, Ульяновська область (Росія). Типовим і єдиним видом є Volgatitan simbirskiensis. Цей гігантський травоїдний динозавр жив на Землі близько 130 мільйонів років тому. Рептилія важила близько 17 тонн

Примітки 

Динозаври крейдового періоду
Макронарії
Динозаври Європи
Вимерлі тварини, описані 2018